FA Community Shield 2020 (även kallad The FA Community Shield supported by McDonald's) är den 98:e upplagan av FA Community Shield, en årlig match som äger rum mellan fjolårets vinnare av Premier League och fjolårets vinnare av FA-cupen. Matchen spelades mellan vinnarna av Premier League 2019/2020, Liverpool, samt vinnarna av FA-cupen, Arsenal, på Wembley Stadium i London den 29 augusti 2020 och slutade 1-1 efter full tid och 5-4 till Arsenal efter straffar.

Manchester City är de försvarande mästarna av FA Community Shield 2019, men kvalificerade sig inte till årets upplaga då de varken lyckades vinna Premier League eller FA-cupen.

Match

Sammanfattning

Matchinformation

Se även
Premier League 2019/2020
FA-cupen 2019/2020

Källor

Referenser

2020 i Storbritannien
2020
Fotbollsåret 2020